Сэр Эдвард Кодрингтон (; 27 апреля 1770 — 28 апреля 1851) — британский адмирал.

Биография 
В июле 1783 года тринадцатилетний Эдвард Кодрингтон был зачислен в Королевский флот и поступил на яхту «Августа», затем он служил на 44-пушечном фрегате «Ассистенс», на 50-пушечном корабле «Леандр», на 32-пушечном фрегате «Амбюскед» и кораблях «Формидабл» и «Куин Шарлотт» ().

28 мая 1793 года Кодрингтон был произведён в чин лейтенанта и назначен на корабль «Санта-Маргарита», затем он был переведён на 28-пушечный корвет «Пегас».

1 июля 1794 года на 100-пушечном корабле «Куин-Шарлотт» Кодрингтон отличился в сражении британской эскадры под командованием лорда Хау с французской эскадрой под командованием адмирала Вилларе де Жуайеза при Уэссане. После сражения он был послан с депешами об одержанной победе и благополучном прибытии флота с трофейными судами к острову Уайт.

7 октября 1794 года Кондрингтон был произведён в чин коммандера и назначен командиром брандера «Комета». 6 апреля 1795 года он был произведён в чин кэптена и назначен командиром шлюпа «Бабет» (). В том же году Кодрингтон участвовал в сражении у острова Груа. В июле 1796 года он получил под своё командование 32-пушечный фрегат «Друид» (), на котором крейсировал у побережья Португалии. Оставив командование фрегатом в 1797 году, Кодрингтон несколько лет не получал назначения и находился на берегу на половинном жаловании.
В 1803 году, после окончания Амьенского мира и возобновления военных действий Кодрингтон был назначен командиром 74-пушечного корабля «Орион» ().

В Трафальгарском сражении, командуя «Орионом», он атаковал испанский флагманский корабль «Принсипе де Астуриа». Как и другие британские капитаны, принимавшие участие в сражении, он был награждён золотой медалью.

В ноябре 1808 года Кодрингтон командовал кораблем «Блэйк», в следующем — был назначен в экспедицию против острова Вальхерна. Командовавший экспедицией лорд Гарднер высоко оценил его помощь при вступлении в устье Шельды 2 августа. В этот день корабль без помощи лоцмана приткнулся к отмели под пушками Флессингена и 2 часа 45 минут находился под обстрелом, дважды загорался, потерял двоих человек убитыми и ранеными.

В августе 1810 года, при защите Кадиса, Кодрингтону с его кораблем было поручено отвести на Менорку 4 старых испанских корабля. Их корпуса текли, недоставало матросов и провизии, тогда как корабли везли много эмигрантов. После 38-дневного трудного плавания Кодрингтону удалось выполнить задачу. В 1811 году, командуя эскадрой у восточных берегов Испании, моряк способствовал патриотам в защите Таррагоны, а после падения крепости в июне днём и ночью перевозил на шлюпках беженцев, снабжая их одеждой и провизией. В январе 1812 года Кодрингтон участвовал в сухопутном сражении против французов при Вилле-Сукна, в котором было взято до 600 пленных, затем поддерживал барона д’Эролеса в попытке вернуть Таррагону и несколько месяцев наносил вред противнику. 14 апреля он содействовал д’Эролесу и очистил док Таррагоны от судов и лодок, искавших в ней убежища. В начале весны 1813 года капитан возвратился в Англию с благодарностью главнокомандующего сэра Эдуарда Пеллью за содействие каталонской армии и проявленные усердие, искусство и благоразумие.

В декабре 1813 года моряка назначили полковником морской пехоты. Вскоре он отправился в Северную Америку, подняв брейд-вымпел на 40-пушечном фрегате «Форт». 7 июня 1814 года Кодрингтон был произведён в чин контр-адмирала белого флага и поднял свой флаг на 80-пушечном корабле «Тоннант» (). Исполняя должность начальника штаба в эскадре под командованием вице-адмирала сэра Александра Кохрейна (), он получил благодарность флагмана за быстрые распоряжения по снабжению войск провиантом при взятии Вашингтона, а также за советы и помощь в экспедиции против Балтимора. Позднее, подняв флаг на 36-пушечном фрегате «Гавана», контр-адмирал участвовал в нападении на Вашингтон и Нью-Орлеан. После завершения военных действий флагман возвратился в Англию.

После окончания наполеоновских войн Эдвард Кодрингтон был награждён орденом Бани командорского креста.

21 июня 1821 года сэр Эдвард был произведён в чин вице-адмирала синего флага. В сентябре 1827 Кодрингтон, командуя средиземными британскими морскими силами, вместе с французской эскадрой, заставил Ибрагим-пашу заключить перемирие.

Когда оно было нарушено, Кодрингтон, приняв на себя главное командование над соединённым британским, русским и французскими флотом, запер турецкий флот в Наваринской бухте, где и произошло сражение, закончившееся уничтожением турецкого флота.

Награждён 8 ноября 1827 орденом св. Георгия 2-го кл. № 81 

Согласно легенде, король Георг IV, недовольный полным разгромом турецко-египетского флота, что давало значительные преимущества России и нарушало отношения с Турцией, на полях указа о награждении адмирала Э. Кодрингтона орденом Бани большого креста приписал: «Я посылаю ему ленту, хотя он заслуживает верёвки».

22 июля 1830 года сэр Эдвард был произведён в чин вице-адмирала белого флага, а 10 января 1837 года — в чин адмирала синего флага.

Его сын Уильям Джон пошёл по стопам отца избрав военную карьеру и дослужился до генерала.

В честь Эдварда Кодрингтона была выпущена почтовая марка Греции.

Примечания

Ссылки 
 
 Эдвард Кодрингтон

Адмиралы Великобритании
Участники Наваринского сражения
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1835—1837)
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)
Члены Лондонского королевского общества
Похороненные на Бруквудском кладбище
Командующие Западной эскадрой
Командующие Средиземноморским флотом